Spannenkrebs ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Spannenkrebs (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Walter Spannenkrebs (1895–1979), deutscher Heeresoffizier